Dietrich Flade, professore universitario e giurista tedesco (1534-1589)
Klaus-Dietrich Flade, ex astronauta tedesco.
Uwe Flade, regista cinematografico tedesco.